Saida kan syfta på:

Saida (djur) – ett släkte av kräftdjur

Personer
Saida Andersson (1923–1998), en känd svensk sierska

Geografi

Algeriet 

 Saïda (provins), 
 Saïda, Algeriet, provinshuvudstad, Saida,

Libanon 

Saida – en stad, se Sayda

Robotskapade Algerietförgreningar